El barranc de la Solaneta és un barranc afluent de la Noguera Pallaresa. Discorre íntegrament pel terme de Conca de Dalt, al Pallars Jussà, en territori del poble de Sossís, a l'antic terme de Claverol.

Es forma a 748 m. alt. a l'extrem nord-est de la Plana Mateu, des d'on davalla cap al nord-est, deixant a l'esquerra els vessants sud-orientals del Tossal de Fanguissals i la partida de la Solaneta, fins que s'aboca en el darrer tram del barranc de Santa.

Enllaços externs 
 Institut Cartogràfic de Catalunya; cal fer un pas d'aproximació

Solaneta
Solaneta